Felhatalmazási törvény, a törvényhozástól eltérő állami szervnek törvényben adott jogalkotási felhatalmazás
 Felhatalmazási törvény (1933), a Hitler kormányának törvényalkotási jogot adó törvény
 Felhatalmazási törvény (2020), Magyarországon a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény